Алексе́й Кольцо́в: Кольцов, Алексей Васильевич (1809—1842) — русский поэт.
 Кольцов, Алексей Гаврилович (1904—1982) — советский государственный и хозяйственный деятель. 
 Кольцов, Алексей Иванович (1917—1943) — майор, Герой Советского Союза.